Финал Кубка Испании по футболу 2004/2005 состоялся 21 июня 2005 года. «Бетис» обыграл «Осасуну» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на as.com

2005
Испания
Матчи ФК «Реал Бетис»
Матчи ФК «Осасуна»
События 21 июня
Июнь 2005 года
Спорт в Испании в 2005 году
Спортивные соревнования в Мадриде